Klokker kan henvise til flere ting:

 Klokker, en overordnet kirkebetjent, der er ansvarlig for at ringe kirkeklokker.
 Klokker, formand blandt Regensens studerende, idet han fører Klokkebogen, hvori optegnes begivenheder om livet på Regensen.
 Klokker, en person til stede ved behøvling.
 Klokker, en person der "klokker" i det: er dum, doven eller blot uheldig i tilværelsen.